Boztepe (en turc : colline argentée/grise) peut désigner :

Toponymes 
 Boztepe, une ville et un district de la province de Kırşehir en Turquie.
 Boztepe Çayı, une rivière dans la province de Tokat en Turquie
 barrage de Boztepe qui coupe cette rivière
 Boztepe un village du district de Yazıhan dans la province de Malatya en Turquie
 barrage de Boztepe qui coupe la rivière Kuruçay à proximité du village de Boztepe
 Boztepe un village du district de Keşan dans la province d'Edirne en Turquie
 barrage de Boztepe qui coupe la rivière Kocadere à proximité du village de Boztepe. La rivière se perd dans les canaux qui rejoignent le fleuve Meriç (Maritsa ou  Évros) près de son embouchure en mer Égée.
 Cap de Boztepe ou Cap de Sinop (en turc : Boztepe Burnu ; Sinop Burnu) près de Sinop sur la mer Noire en Turquie

Plusieurs autres villages portent le nom de Boztepe. Voir  Boztepe.

Collines 
 Boztepe est le nom de la colline qui domine la ville de Trabzon au sud-est de l'agglomération. 
 Boztepe est le nom de la colline qui domine à plus de  d'altitude la ville d'Ordu à l'ouest de l'agglomération.

Patronyme 
 Emin Boztepe (1963- ) est un maître d'arts martiaux turc.

Notes et références